Makanza ist ein geographischer und Familienname. 

 für eine Stadt am Kongo, bis 1966: Nouvelle Anvers (deutsch: Neu-Antwerpen); siehe Makanza (Kongo)

Den Familiennamen tragen:
 Marina Makanza (* 1991), französische Fußballspielerin